Дозорцев — русская фамилия. Известные носители:

 Дозорцев, Виктор Абрамович (1928—2003) — российский учёный-юрист.
 Дозорцев, Владлен Леонидович (род. 1939) — советский и латвийский политик, публицист, сценарист, драматург, прозаик, поэт.
 Дозорцев, Фёдор Иванович (1922—1992) — полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).

 Дозорцева, Жанна Григорьевна (род. 1935) — музыковед.